Canvas (vom englischen  für „Leinwand“ oder „Leinen“) bezeichnet:

 Canvas (Fernsehsender), ein Fernsehprogramm des flämischen Rundfunks VRT
 Canvas (HTML-Element), Element der Auszeichnungssprache HTML
 Business Model Canvas, ein Managementinstrument zur Erstellung von Businessplänen
 Canvas (Gewebe), ein vielfältig verwendetes Segeltuch
 den Originaltitel des Filmdramas Aus tiefster Seele

Die Abkürzung CANVAS steht für:
 Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, eine serbische Nonprofit-Organisation
 CANVAS (Erkrankung) (Cerebellar ataxia, neuropathy, vestibular areflexia syndrome), eine neurodegenerative Erkrankung

Siehe auch:

CANVAS